44-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 26 ноября по 24 декабря 1976 г. в Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников. 
.

Во второй раз после 1952 года чемпион мира стал чемпионом СССР

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 44th USSR Championship, Moscow 1976

Чемпионаты СССР по шахматам
1976 год в шахматах
Спорт в России в 1976 году
Ноябрь 1976 года
Декабрь 1976 года
1976 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Чемпионаты СССР в 1976 году